Dungeness puede referirse a:

 Cabo Dungeness, en la costa británica del paso de Calais;
 Punta Dungeness, en la boca oriental del estrecho de Magallanes, punto limítrofe de Argentina y Chile.